In het seizoen 1996/97 eindigde RSC Anderlecht als vierde in het Belgisch landskampioenschap met 58 punten, 15 minder dan kampioen Lierse SK. In de Beker van België raakte Anderlecht tot in de finale, waar het verloor van Germinal Ekeren.

Spelerskern

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Anderlecht in het seizoen 1996-1997 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Generale Bank
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Prijzen
 Pär Zetterberg - Gouden Schoen
 Pär Zetterberg - Profvoetballer van het Jaar
 Pär Zetterberg - Man van het Seizoen

Afbeeldingen

RSC Anderlecht naar seizoen
Belgische voetbalclub 1996/97